telegram – tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS
 Telegram (komunikator internetowy) – oprogramowanie użytkowe
 Telegram (album) – album muzyczny islandzkiej piosenkarki Björk